Тучин () — город и муниципалитет на севере Колумбии, на территории департамента Кордова.

История 
Поселение, из которого позднее вырос город, было основано 26 декабря 1826 года. Муниципалитет Тучин был выделен в отдельную административную единицу в 2007 году.

Географическое положение 

Город расположен на северо-востоке департамента, в пределах Прикарибской низменности, на берегах ручья Тучин, на расстоянии приблизительно 53 километров к северо-востоку от города Монтерии, административного центра департамента. Абсолютная высота — 49 метров над уровнем моря.

Муниципалитет Тучин граничит на западе с территорией муниципалитета Момиль, на юго-западе — с муниципалитетом Чима, на юго-востоке и востоке — с муниципалитетом Сан-Андрес-де-Сотавенто, на севере — с территорией департамента Сукре. Площадь муниципалитета составляет 128 км².

Население 
По данным Национального административного департамента статистики Колумбии, совокупная численность населения города и муниципалитета в 2015 году составляла 37 716 человек.
Динамика численности населения муниципалитета по годам:

Транспорт 
Через город проходит национальное шоссе № 78 ().

Примечания 

Города Колумбии
Муниципалитеты департамента Кордова